Лас Морас има више значења:

 Лас Морас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Морас, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Морас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Морас, Ла Нопалера (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Морас (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Морас (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Морас, Алмагре (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Морас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Морас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Морас, Хенаро Ибара Мартинез (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Морас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Морас, Ернестина Реза (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Морас (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Морас (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Морас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Морас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Морас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Морас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Морас, Анексо Нуево Порвенир (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Морас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Морас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Морас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Морас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Морас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Морас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Морас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Морас (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Морас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас, Лас Месас (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Морас (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Морас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Морас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Морас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Морас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Морас (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Морас (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Морас (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Морас (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Морас (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Морас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Морас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Морас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Морас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Морас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Морас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Морас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Морас (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Морас (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Морас (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Морас (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Морас (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Морас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Морас, Умберто Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Морас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Морас, Лас Морадиљас (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Морас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Морас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Морас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику